Кратика Сенгар Ведант (; род. 3 июля 1986 года, Канпур, Индия) — индийская телеактриса, снявшаяся в ряде популярных индийских сериалов на хинди.

Биография 
Кратика родилась в Канпуре. Она училась в Amity University в Дели и получила образование в области рекламы и работы со СМИ. По окончании обучения Кратика проходила стажировку в рекламном агентстве в Мумбаи для Hungama TV. Вскоре, по совету своего друга по колледжу, работавшего режиссёром, она сыграла роль в короткометражном фильме. После этого ей поступило предложение сняться в телесериале — «Kasautii Zindagii Kay» (2007).

В 2008 году Кратика Сенгар приняла участие в реалити-шоу «Звездный голос Индии» / «Amul Star Voice of India» и «Lux Kaun Jeetega Bollywood Ka Ticket».

Широкую известность в телеиндустрии ей принесло участие в историческом сериале «Королева Джханси» (2010), где она сыграла роль национальной героини Индии, сражавшейся против британцев, Лакшми-баи. Специально для съемок в сериале она брала уроки верховой езды и фехтования на мечах.

В 2012 году Кратика Сенгар сыграла главную женскую роль в самом рейтинговом индийском телесериале на Zee TV «Вторая свадьба». Тогда же она вошла в десятку самых любимых невесток индийского телевидения.

Также Кратика Сенгар умеет танцевать классический танец бхаратанатьям — она продемонстрировала это в телесериале «Pavitra Rishta».

Награды 
В 2010 году:
 «Favourite Beti» от Zee Rishtey Award за роль Лакшми-баи в телесериале «Королева Джханси».
 «Best Television Actress» от Madhavrao Scindia Leadership Awards за роль Лакшми-баи в телесериале «Королева Джханси».
В 2011 году:
 «Veer Character Female» от BIG Television Award за роль Лакшми-баи в телесериале «Королева Джханси».
 «Best Fresh New Face Female» от The Global Indian Film and Television Honour за роль Лакшми-баи в телесериале «Королева Джханси».
В 2012 году:
 «Best Celebrity Jodi» от Zee Gold Awards (вместе с Гурмитом Чаудхари за роли в телесериале «Вторая свадьба»).
 «Popular Face (Female)» от Zee Rishtey Awards за роль Арти в телесериале «Вторая свадьба».
 «Aadhi Aabadi» за успешность, которая мотивирует других женщин.
В 2013 году:
 «Pearls Rattan Awards».
 «Best Actress» от 1st SAIFTA — South African India Film and Television Awards.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог Кратики Сенгар.
 Kratika Sengar Profile на FilmyFolks.com.